Huwelijkspartner
 Niels Gade, Deens componist
 Per Gade, Deens voetballer
 Peter Gade, Deens badmintonner